A 408-as jelzésű autóbusz Aszód, vasútállomás és Tura, vasútállomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!
! Megállóhely
!colspan=2|
! Átszállási kapcsolatok
|-
!
| Aszód, vasútállomásvégállomás||13
!
|align=left|
|-
|0|| végállomás||12||31
|align=left|
|-
|1|| Aszód, művelődési ház||11||30
|align=left|
|-
|2|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||10||29
|align=left|
|-
|3|| Aszód, Pesti út||9||28
|align=left|
|-
|4|| Bagi elágazás||8||27
|align=left|
|-
|5|| Bag, Dózsa György út 8.||7||26
|align=left|
|-
|6|| Bag, Malom vendéglő||6||25
|align=left|
|-
|7|| Bag, kultúrház||5||24
|align=left|
|-
|8|| Bag, községháza||4||23
|align=left|
|-
|9|| Bag, 3-as km-kő||3||22
|align=left|
|-
|10|| Hévízgyörk, gyógyszertár||2||21
|align=left|
|-
|11|| Hévízgyörk, községháza||1||20
|align=left|
|-
|12|| Hévízgyörk, postavégállomás||0||19
|align=left|
|-
|13|| Hévízgyörk, Hajnal utca
!rowspan=20|
|18
|align=left|
|-
|14|| Galgahévíz, 7-es km-kő||17
|align=left|
|-
|15|| Galgahévíz, kegyeleti park||16
|align=left|
|-
|16|| Galgahévíz, községháza||15
|align=left|
|-
|17|| Galgahévíz, Ady Endre utca||14
|align=left|
|-
|18|| Galgahévíz, Fő út 289.||13
|align=left|
|-
|19|| Tura, Galgahévízi utca 2.||12
|align=left|
|-
|20|| Tura, József Attila utca||11
|align=left|
|-
|21|| Tura, Magdolna utca||10
|align=left|
|-
|22|| Tura, Tabán út||9
|align=left|
|-
|23|| Tura, Sport utca||8
|align=left|
|-
|24|| Tura, Arany János utca||7
|align=left|
|-
|25|| Tura, Zsámboki utca autóbusz-forduló||6
|align=left|
|-
|26|| Tura, Arany János utca||5
|align=left|
|-
|27|| Tura, Gábor Áron utca||4
|align=left|
|-
|28|| Tura, hatvani útelágazás||3
|align=left|
|-
|29|| Tura, vasútállomás elágazás||2
|align=left|
|-
|30|| Tura, Éva utca||1
|align=left|
|-
|31|| Tura, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Bag